Бережницька сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні

 Бережницька сільська рада — Львівська область, Стрийський район
 Бережницька сільська рада — Рівненська область, Дубровицький район

Див. також 
 Бережинська сільська рада
 Бережинецька сільська рада
 Бережівська сільська рада
 Бережанська сільська рада
 Бережанківська сільська рада